Derewjanky – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim
 Derewjanky – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie wasylkowskim
 Derewjanky – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie szarogrodzkim